Piotr Biliński (ur. 1946) – polski żołnierz, pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Piotr Biliński (ur. 1955) – polski architekt i inżynier budowlany
 Piotr Biliński (ur. 1974) – polski historyk